Самострел:
 Самострел, или арбалет — вид холодного метательного оружия, механический лук.
 Самострел — автоматически стреляющее устройство для добычи зверя (птицы) или уничтожения противника.
 «Самострел» — членовредитель; человек, намеренно нанёсший себе огнестрельное ранение, обычно с целью попасть в госпиталь и таким образом избежать участия в боевых действиях. Подобное приравнивается к дезертирству с поля боя.
 Самострел — самоделка детей, дворовая игрушка наподобие арбалета.
 Самострел — оружие, приспособленное для выстрела без участия человека.